Alizée Agier (née en 1994), karatéka française ;
 François-Marie Agier (1780-1848), homme politique français ;
 Michel Agier (né en 1953), ethnologue et anthropologue français ;
 Pierre Jean Agier (1748-1823), avocat français.